Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Silvia Farina e Iroda Tulyaganova che hanno battuto in finale Amanda Coetzer e Lori McNeil 6-1, 7-60.

Teste di serie

 Kimberly Po /  Nathalie Tauziat (semifinali)
 Mary Pierce /  Ai Sugiyama (primo turno)

 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (finale)
 Silvia Farina /  Iroda Tulyaganova (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2001